Maricopa může být:

 Maricopa (Arizona) – město v Arizoně
 Maricopa (Kalifornie) – město v Kalifornii
 Maricopa County – okres v Arizoně